Åsunda kan syfta på:
Åsunda härad – ett härad i sydvästra Uppland
Åsunda landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1952–1971
Södra Åsunda församling –  en församling i Uppsala stift 2006–2010